Одолянув (, ) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Острувский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 4,76 км². Население 4924 человек (на 2004 год).

История

Ссылки 
 Официальная страница города 
 

Города Великопольского воеводства
Бывшие повятовые центры Польши